Fernández de Navarrete ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Fernández de Navarrete (El Mudo; um 1526–1579), spanischer Maler
 Martín Fernández de Navarrete (1765–1844), spanischer Historiker, Seefahrer und Autor